Медіум (комунікації) — канали та інструменти для збереження, передавання й подавання інформації або даних.
 Медіум (езотерика) — чутлива фізична особа, яка, як вважають послідовники спіритуалізму, служить сполучною ланкою між двома світами: матеріальним і духовним. Практика медіумізма використовується також у спіритизму, кандомбле, умбанда та інших езотеричних традиціях.
 Медіум (телесеріал)